— блок програм на японському телеканалі Fuji TV, присвячений аніме. Він був запущений з метою розширення цільової аудиторії за рамки молодих чоловіків, незалежно від віку та статі.

Спочатку мовлення велось щочетверга пізно ввечері з 24:45 до 25:15 за японським часом (або з 00:45 до 1:15 п'ятниці). У квітні 2010 року таймслот було розширено, та noitaminA транслювався з 24:45 до 25:45 (або з 00:45 до 1:45). Але у 2015 році блок повернувся до півгодинного формату. Єдиною картиною не в стилі аніме, що була показана у цьому блоці, був серіал з живими акторами за манґою Moyashimon, що транслювався у 2010 році.

15 квітня 2010 року Fuji TV та Funimation Entertainment оголосили про угоду, яка дозволить Funimation відтворювати серії noitaminA в Північній Америці протягом години їх ефіру в Японії.

Студія підписала угоду з компанією Amazon для виключно серійних і трансляційних серій із блоку noitaminA через службу Prime Instant Video від 17 березня 2016 року, починаючи з Koutetsujou no Kabaneri (Кабанері з Залізної фортеці).

Трансляції

Повнометражне кіно

Коментарі

Посилання 

NoitaminA
Аніме
Телебачення Японії